Die Singapurische Badmintonmeisterschaft 1930/31 fand an mehreren Terminen im Jahr 1930 statt. Es war die dritte Badminton-Meisterschaft in Singapur. Es wurden Titelträger im Herreneinzel und Herrendoppel ermittelt. Sieger wurde E. J. Vass, der das Finale gegen See Gim Hock am 9. August 1930 gewann. Das Doppelfinale zwischen Seah Eng Liat/Lim Chek Heng und Lim Boon Guan/Wee Eng Siang wurde am 27. September 1930 ausgetragen.

Ergebnisse

Herreneinzel

Endrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Herrendoppel

Referenzen
The Straits Times, 21. August 1930
The Straits Times, 12. August 1930
The Straits Times, 1. Oktober 1930

1930
Badminton 1930